Трес Ерманос има више значења:

 Трес Ерманос (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Ерманос (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Ерманос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Ерманос (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Ерманос, Ел Карденал (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Ерманос (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Ерманос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Ерманос, Ранчо Нуево Дос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Ерманос (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Трес Ерманос (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Трес Ерманос (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманос (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Трес Ерманос (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Трес Ерманос (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Трес Ерманос (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Трес Ерманос (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Ерманос (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трес Ерманос (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трес Ерманос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Ерманос (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Ерманос, Емилио (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Ерманос (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Ерманос, Хоја дел Муерто (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Ерманос (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Ерманос (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Ерманос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Трес Ерманос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Трес Ерманос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Трес Ерманос (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес Ерманос (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес Ерманос (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос, Лас Кончас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос, Гвадалупе Луна (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос, Мануел Ривера Леал (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос, Ел Наранхо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос, Ла Тринидад (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику